Српска лига Запад у сезони 2010/11. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских тамичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су зоне - Зона Дрина, Зона Дунав и Зона Морава.

Клубови у сезони 2010/11.

Табела

Српска лига Запад 

Легенда

Зоне

Спољашње везе 
  на сајту Фудбалског савеза Запада
 Сезона 2010/11 на srbijasport.net

Српска лига Запад
Српске фудбалске лиге у сезони 2010/11.